Balboensi – abitanti di Balboa (Cauca)
Balboensi – abitanti di Balboa (Risaralda)